Zeltinger Himmelreich steht für:

* Zeltinger Himmelreich (Weinlage), eine Einzellage in der rheinland-pfälzischen Ortsgemeinde Zeltingen-Rachtig; siehe Zeltingen-Rachtig#Weinbau
 Zeltinger Himmelreich (Operette), eine nach der Weinlage benannten Operette